, pièce d'Edwin Milton Royle de 1913
 , film allemand de Carl Boese sorti en 1922
 , film américain de Edward LeSaint sorti en 1925
 , film britannique de Sinclair Hill sorti en 1929
 , film américain de Christy Cabanne sorti en 1932
 , film hongkongais de Ng See-yuen sorti en 1985

Voir aussi 
 Unwritten Law, groupe de rock américain